Андон Петров Ангелков е български иконописец от XIX век, представител на Дебърската художествена школа.

Биография 
Андон Петров е роден в дебърското село Гари, Западна Македония. Произхожда от зографския род Ангелкови. Дядо му, баща му и брат му Спас също са майстори иконописци. Името на Андон Петров фигурира в надписа за обновяване на църквата „Свети Георги“ в струмишкото Ново село.

В храма обаче няма запазени негови дела.

В 1865 година изписва църквата „Света Богородица“ в Боянчище и надписът на западната страна от гредата между наоса и притвора гласи: „1865 месец мая на ден 12 майстор Спасе от Деборската каза и Доне брат Негров од село Гари”.

Две икони на Андон Петров има в църквата „Св. св. Константин и Елена“ в Моноспитово. Едната на Свети Илия е с надпис „Сиѧ икона прїложилъ ѧ со рȢкою Ило ћехаѧ Младеновичъ смиренiй зȢграф Андонъ Петровичъ ѿ село Гари каза Дебра 1858“. Втората икона е на Свети Атанасий и надписът ѝ гласи: „Сиѧ икона приложи со рȢкою Манъчо Коловъ сїнъ мȢ Аѳанасъ ПȢно за дȢевное спасенiе и тѣлесное здравие аминъ зȢграфъ Андонъ 1858“.

Икони на Андон Зограф има в храма „Св. св. Константин и Елена“ в Раклиш, в „Успение Богородично“ в Драгобраще и в „Свети Пантелеймон“ в Мокриево.

Работи заедно с брат си Спас из Прилепско, Кавадарско и Мариово. С тях работят и синовете му Димитър Донев, Георги Донев и Нестор Донев. Внук му Андон (Доне) Георгиев Донев също е образописец. Заедно с братовчед си Илия Димитров Донев в 1938 година те изрисуват стенописите в църквата „Свети Димитър“ в Атища и в други села в Кичевско.

Родословие

Бележки 

Български творци от Македония
Представители на Дебърската художествена школа
Ангелкови (гарчани)
Родени в Гари